Spojení písmen B a V může mít různé významy:

BV 
 bývalá SPZ okresu Břeclav
 kód VKM zaniklé organizace Banverket
 BV – kód ISO 3166-2 pro Bouvetův ostrov
 CV-BV – kód ISO 3166-2 pro Boa Vista
 Barnevernet, norský polostátní úřad pro správu dětí
 Bakteriální vaginóza
 Blízký východ
 B.V. (zkratka z Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) – druh holandské obchodní společnosti. Obdoba české společnosti s ručením omezeným
BV – značka motocyklů bratří Vicherů z Kostelce nad Černými lesy.

.bv 
 .bv – internetová doména nejvyššího řádu pro Bouvetův ostrov